Фламбојан има више значења:

 Фламбојан (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фламбојан (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику